Cirnik (gmina Brežice)
 Cirnik (gmina Mirna)